Rajd Meksyku 2015 (12. Rally Guanajuato Corona) – kolejna, 12 edycja rajdu samochodowego Rajd Meksyku rozgrywanego w Meksyku. Rozgrywany będzie od 5 do 8 marca 2015 roku. Bazą rajdu będzie miejscowość León. Będzie to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd zostanie rozegrany na nawierzchni szutrowej. Składał się będzie z 24 odcinków specjalnych (OS).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 3 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

WRC 2

WRC 3

JUNIOR WRC

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Meksyku

Przypisy 

Rajd Meksyku
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Meksyku